Стораче () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Стораче, Анна Селина (1765—1817), английская певица итальянского происхождения.
 Стораче, Бернардо — итальянский композитор XVII века.
  (род. 1951), вокалист группы Krokus
  (1725—1781), итальянский контрабасист и композитор
 Стораче, Франческо (род. 1959) — итальянский журналист и политик.